Junta (mecânica) - peça mecânica destinada a possibilitar a união entre dois objectos
Junta óssea - a união entre dois ou mais ossos do corpo; articulação
Junta comercial - autarquia responsável pelo registo de actividades ligadas a sociedades empresariais no Brasil
Junta militar - governo formado por altos comandantes das forças armadas de um país
Junta de freguesia - órgão executivo da administração autárquica portuguesa

Localidades

Las Juntas (Ambato)
Las Juntas (Belén)

Las Juntas (Granada)

La Junta - no Colorado

Desambiguação